В музиці:
 Deep Six — музичний альбом, збірка сіетлських рок-гуртів, що вийшла в 1986 році.
 «Deep Six» — сингл з альбому Marilyn Manson The Pale Emperor (2015).

 Інше:
 «Глибокошістка» ( — роман американського науко-фантаста Джека Макдевіта (2000).